Флаг сельского поселения «Ва́динский сельсовет» Вадинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка зелёную полосу в 1/5 длины флага, а посередине белой части полотнища фигуры герба: перекрещённые вишнёвые ветви с плодами, изображённые зелёным и красным цветами».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба Вадинского сельсовета, который создан на основе исторического герба города Керенск Пензенского наместничества (современное село Вадинск), Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ первой части щита гербъ Пензенскій. Во второй части, въ серебряномъ полѣ, двѣ вишневые вѣтви съ плодами, означающие изобиліе плода сего.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста, также указывает на территориальную принадлежность сельсовета к Пензенской области.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Примечания 

Флора в геральдике